Маргарита Лосано Хименес () е испанска актриса.

Биография 
Родена е на 14 февруари 1931 година в Тетуан, Испанско Мароко. Дебютира в киното през 1953 година, като работи както в Испания, така и често в Италия. След филмите, в които участва, са „Виридиана“ („Viridiana“, 1961), „За шепа долари“ („Per un pugno di dollari“, 1964), „Жан дьо Флорет“ („Jean de Florette“, 1986), „Нощта на Свети Лаврентий“ („La notte di San Lorenzo“, 1982), „Манон от извора“ („Manon des sources“, 1986).

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Испански актьори и актриси